Florius ist der Familienname folgender Personen:

 Franciscus Florius (1530–1588), franko-flämischer Komponist, Sänger und Notenkopist der Renaissance
 Jacobus Florius (1552–1599), franko-flämischer Komponist, Kapellmeister und Sänger der Renaissance
 Quintus Florius Maternus, römischer Offizier (Kaiserzeit)